Ruhin ist der Familienname folgender Personen:

 Mariam Ruhin (* 1993), afghanische Fußballspielerin
 Shabnam Ruhin (* 1991), afghanische Fußballspielerin